Das Damendoppel der Australian Championships 1960 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressiegerinnen waren Sandra Reynolds und Renée Schuurman. Im Endspiel setzten sich Maria Bueno / Christine Truman gegen Lorraine Robinson / Margaret Smith mit 6:2, 5:7 und 6:2 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1960